Задолжье — название населённых пунктов.

Россия 
 Задолжье  — деревня в Новоржевском районе Псковской области. (Вехнянская волость)

Украина 
 Задолжье — село в Заречненском районе Ровненской области.